Кадош — мыс в Чёрном море
 Кадош — один из градусов масонства